Mołdawica (rum. Moldovița) – miejscowość na Bukowinie w Rumunii
 Monastyr Moldovița – monastyr w miejscowości Vatra Moldoviței
 Moldovița – rzeka w Rumunii